Близница — топоним:

Белоруссия 
 Близница — агрогородок в Полоцком районе Витебской области.
 Близница — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Украина 
 Близница (Близницы) — две горы в Карпатах.